Мардик Кеворк Мардикян (, ; ) — сирийский футболист армянского происхождения, нападающий катарского клуба «Аль-Араби» и сборной Сирии.

Клубная карьера 
Мардик начал профессиональную карьеру в 2009 году в клубе «Хуттин» (Латакия).

Игрок три раза уходил в аренду. Первый раз он поехал в аренду в бахрейнский футбольный клуб «Аль-Риффа».

Вторую аренду Мардик провёл в Иордании за клуб «Аль-Джазира».

Третья аренда прошла в оманском клубе «Сухар».

В 2014 году Мардик стал игроком оманского клуба «Фанджа».

Уже в 2015 году он стал игроком катарского клуба «Аль-Маркия».

Сезон 2015/16 Мардик провёл в иракском футбольном клубе «Нафт Аль-Васат».

Сезон 2016/17 Мардик играл за «Аль-Джазиру». Он стал лучшим бомбардиром сезона чемпионата Иордании.

Следующий сезон он провёл в катарском «Аль-Араби».

В 2018 году игрок вернулся в иорданскую «Аль-Джазиру».

Достижения 
 Лучший бомбардир чемпионата Иордании (1): 2016/17

Личная жизнь 
По происхождению является армянином. Его отец Кеворк Мардикян известен как один из лучших сирийских футболистов и тренеров всёх времён.

Примечания 

Футболисты Сирии
Игроки сборной Сирии по футболу
Игроки ФК «Фанджа»
Игроки ФК «Аль-Мархия»
Игроки ФК «Аль-Араби» Доха
Игроки ФК «Аль-Джазира» Амман